Pinti ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Pinti (* 2001), argentinischer Leichtathlet
 Dimitri Pinti (1932–2018), italienischer Fußballspieler
 Enrique Pinti (* 1939), argentinischer Schauspieler und Humorist
 Rossano Pinti (* 1958), italienischer Fußballspieler